Por Beaver (castor, em inglês) pode estar à procura de:

Localidades
Beaver (Alasca)
Beaver (Arkansas)
Beaver (Iowa)
Beaver (Ohio)
Beaver (Oklahoma)
Beaver (Oregon)
Beaver (Pensilvânia)
Beaver (Washington)
Beaver (Utah)
Beaver (Virgínia Ocidental)
Condado de Beaver
Ou ainda:
Beaver Bay
Beaver City
Beaver Creek
Beaver Crossing
Beaver Dam
Beaver Falls
Beaver Meadows
Beaver Springs

Música
Beaver (banda)

Televisão
The Angry Beavers

Ver também
Castor (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos